L'Église évangélique luthérienne en Thuringe ( Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen) était un établissement public du culte allemand et une Église luthérienne du Thuringe. De 1969 à 1991, elle sera l’une des huit Églises territoriales de la République démocratique allemande à se séparer de l'Église évangélique en Allemagne (EKD) pour former la « Fédération des Églises Évangéliques de la RDA » (Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR) inféodé au régime communiste.

Depuis 2009, elle fusionné avec l’Église évangélique de la province ecclésiastique de Saxe (Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen) pour former l’Église évangélique en Allemagne centrale, qui fait partie de l'EKD et est affiliée à la Fédération luthérienne mondiale.

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel

Thuringe
Thuringe
Thuringe, Eglise
Religion en Thuringe
Histoire de la Thuringe
Thuringe
Organisme fondé en 1920
Organisme disparu en 2008
Eisenach